Un grand amour, film français de Georges Denola sorti en 1912 ;
 Un grand amour (Die große Liebe), film allemand de Rolf Hansen sorti en 1942 ;
 Un grand amour (Eine große Liebe), film allemand de Hans Bertram sorti en 1949 ;
 Un grand amour, chanson interprétée par la chanteuse belge Solange Berry et sortie en 1958.

Voir aussi